Dyk ist der Familienname folgender Personen:

 František Dyk (1902–1974), tschechischer Dirigent
 Ian Dyk (* 1985), südafrikanische Speerwerferin 
 Irene Dyk-Ploss (* 1947), österreichische Hochschullehrerin und Politikerin, oberösterreichische Landtagsabgeordnete
 Reinhard Dyk (* 1945), oberösterreichischer Landesbeamter, Vizebürgermeister und Kulturstadtrat der Stadt Linz (1991 bis 2003)
 Viktor Dyk (1877–1931), tschechischer Schriftsteller
 Vojtěch Dyk (* 1985), tschechischer Schauspieler und Sänger

dyk steht als Abkürzung für:

 Dayak-Sprachen, Sprachcode nach ISO 639-3

DYK steht als Abkürzung für:

 Dongfeng Yueda Kia Motors, ein chinesischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Dijk
 Dik
 Diek
 Dyck
 Van Dyk
 Dyke (Begriffsklärung)

Abkürzung